Die Abkürzung CWK steht für:
 Cold War Kids
 Chemiewaffenkonvention
 Chemiewerk Bad Köstritz in Bad Köstritz-Heinrichshall

CWK